Blaz4me — второй студийный альбом американской хип-хоп группы Natas, выпущенный 8 января 1994 года на Reel Life Productions. На сайте Allmusic альбому поставили 2 звезды из 5. Был переиздан в 2000 году на лейбле TVT Records.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Reel Life Productions